Саша Александр (, имя при рождении — Сюзана С. Дробнякович (, ); род. 17 мая 1973, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса, наиболее известная по ролям доктора Моры Айлс в телесериале «Риццоли и Айлс» (2010—2016) и специального агента Кейтлин Тодд в «Морская полиция: Спецотдел» (2003—2005).

Ранняя жизнь 
Сюзана С. Дробнякович родилась в Лос-Анджелесе, в семье итальянца и сербки. Хорошо разговаривает на сербском и итальянском языках. В детстве её прозвищем было Саша, а брат называл её Александр. Отсюда произошло сценическое имя Саша Александр. Актёрскую деятельность начала ещё в школе: в седьмом классе ей досталась главная роль в пьесе «Малыш». Она выступала на сцене во время учёбы в школе и колледже. Однажды участвовала в шекспировском фестивале в Нью-Йорке, где сыграла роль Катарины в пьесе «Укрощение строптивой». Работала с  и Шекспировской королевской компанией. Окончила школу кинематографии и телевидения при университете Южной Калифорнии.

Карьера 
Первую главную роль Александр сыграла в сериале Wasteland, который был закрыт после трёх эпизодов в 1999 году, после чего она получила второстепенную роль в подростковой драме «Бухта Доусона», где сыграла сестру героя Джошуа Джексона. После этого она сыграла эпизодические роли в сериалах «C.S.I.: Место преступления» и «Друзья», в 2002 году получила регулярную роль в медицинской драме «Клиника Сан-Франциско», где играла вместе с Даной Дилейни.

В 2003 году Саша Александр получила роль агента Кейтлин Тодд в сериале «Морская полиция: Спецотдел», на протяжении двух сезонов входила в основной актёрский состав сериала. В финале второго сезона её героиня была убита. На этот неожиданный сюжетный ход создатели сериала вынуждены были пойти после того, как Александр попросила о расторжении её контракта. В последующие несколько лет она играла эпизодические роли на телевидении, а также кратко появилась в кинофильмах «Миссия невыполнима 3», «Всегда говори «да»» и «Обещать — не значит жениться».

В 2010 году Саша Александр начала играть роль эксцентричного медицинского эксперта Моры Айлс в телесериале TNT «Риццоли и Айлс», где снималась вместе с Энджи Хэрмон. Сериал стартовал со значительными рейтингами для кабельного телевидения и в итоге стал наибольшим достижением в карьере актрисы. Шоу просуществовало семь сезонов, завершившись в 2016 году. В 2015 году Александр взяла на себя второстепенную роль в сериале Showtime «Бесстыдники», где впервые в карьере появилась на экране обнаженной.

Личная жизнь 
В 1999 Александр вышла замуж за режиссёра Люка Пецеля. Этот брак был аннулирован. 11 августа 2007 года Александр вышла замуж за режиссёра Эдоардо Понти, сына Софи Лорен и продюсера Карло Понти. В этом браке родилось двое детей: Лючия София и Леонардо Фортунато.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Школы кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии
Выпускники Университета Южной Калифорнии